Amit Shah peut faire référence à :
 Amit Shah (acteur) (né en 1981), un acteur britannique
 Amit Shah (homme politique) (né en 1964), un politicien indien, président du parti nationaliste hindou BJP depuis 2014.
 , ancien maire d'Ahmedabad